Agen-d'Aveyron
 Agen

Ver também
 Agena

Desambiguação